Harmony, a Nemzetközi Űrállomás modulja
 Harmony, dán popegyüttes
 Harmony, svéd metalegyüttes
 Amerikai Egyesült Államok
 Harmony (Észak-Karolina)
 Harmony (Florida)
 Harmony (Jefferson megye, Illinois)
 Harmony (McHenry megye, Illinois)
 Harmony (Indiana)
 Harmony (Kalifornia)
 Harmony (Maine)
 Harmony (Maryland)
 Harmony (Minnesota)
 Harmony (New Jersey)
 Harmony (New York)
 Harmony (Nyugat-Virginia)
 Harmony (Ohio)
 Harmony (Oklahoma)
 Harmony (Pennsylvania)
 Harmony (Rhode Island)
 Harmony (Texas)
 Harmony (Washington)
 Harmony (Marinette megye, Wisconsin)
 Harmony (Price megye, Wisconsin)
 Harmony (Rock megye, Wisconsin)
 Harmony (Vernon megye, Wisconsin)
 Harmony (Wyoming)
 Kanada
 Harmony (Új-Skócia)